Idzikowice ist Name vierer polnischer Dörfer:
Idzikowice (Dalików) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Dalików
Idzikowice (Drzewica) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Drzewica
Idzikowice (Sochocin) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Sochocin
Idzikowice (Wilków) in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Wilków